Lein Schuman (1904-1987), een Nederlands politicus

Robert Schuman (1886-1963), een Frans politicus
William Schuman (1910-1992), een Amerikaans componist, muziekpedagoog en dirigent
Station Brussel-Schuman, een spoorwegstation in Brussel
Schuman (metrostation), een metrostation in Brussel

Zie ook 
Schumann (doorverwijspagina)